Christoph Zenger – matematico tedesco
 Erich Zenger – teologo tedesco
 John Peter Zenger – giornalista tedesco
 Julian Zenger – pallavolista tedesco
 Karl Zenger – pattinatore di figura tedesco
 Max Zenger – compositore tedesco
 Wilhelm Zenger – pattinatore di figura tedesco